Louise Brough e Margaret Osborne hanno battuto in finale Joy Gannon e Betty Hilton 7-5, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1949